Mackensen von Astfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Mackensen von Astfeld (1883–1977), preußischer Verwaltungsjurist
 Stephanie Mackensen von Astfeld (1894–1985), Mitglied der Bekennenden Kirche